Punikakortein se može odnositi na:
 Punikakortein A, elagitanin prisutan u naru
 Punikakortein B, elagitanin prisutan u naru
 Punikakortein C, elagitanin prisutan u naru
 Punikakortein D, elagitanin prisutan u naru